Krejčová je ženská forma jména Krejčí (případně Krejča), což je původem slovo označující muže, který se živil krejčovstvím, tj. šitím a opravami oděvů. Je též rozšířeným českým příjmením (ženská podoba může být Krejčová i Krejčí).

příjmení
 Alena Krejčová (* 1948) – česká filmařka, fotografka a učitelka
 Božena Krejčová (* 1928) – česká malířka
 Dana Krejčová (* 20. století) – česká překladatelka z angličtiny
 Hana Krejčová (* 1961) – československá veslařka a olympionička
 Jiřina Krejčová (* 1926) – česká herečka ze Strakonic
 Kateřina Krejčová (* 1983) – česká divadelní herečka
 Kateřina Krejčová (* 1986) – česká hráčka badmintonu
 Miluše Krejčová (* 1955) – česká překladatelka
 Radana Krejčová (* 1954) – česká překladatelka
 Vendula Krejčová (* 1975) – česká redaktorka a TV moderátorka
 Veronika Krejčová (* 1964) – pražská neonatoložka
 Zdeňka Krejčová (* 1944) – česká malířka a ilustrátorka

Související články 
 Krejčí
 Krejča
 Švadlena
 Švadlenka